Ivan Boldirev, kanadski hokejist srbskega rodu, * 15. avgust 1949, Zrenjanin, Srbija.

Boldirev je bil rojen v Zrenjaninu, z družino pa je emigriral v Kanado v starosti dveh let. Kalil se je v severnoameriških nižjih in mladinskih ligah, leta 1969 pa je bil kot enajsti izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, za katerega je dejansko zaigral v sezoni 1970/71, toda v postavi je bil že v sezoni 1969/70, ko je klub osvojil Stanleyjev pokal, sam pa je bil tudi vgraviran na pokal, kljub temu, da ni v sezoni odigral nobene tekme. V ligi NHL, v kateri je igral tudi za klube California Golden Seals, Chicago Blackhawks, Atlanta Flames, Vancouver Canucks in Detroit Red Wings, je skupno odigral 1052 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 361 golov in 505 podaj, ter 48 tekem končnice, na katerih je dosegel trinajst golov in dvajset podaj.

Pregled kariere

|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| NOJHA
| 66/67
|
| 40
| 26
| 42
| 68
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Oshawa Generals
| OHA
| 67/68
|
| 50
| 18
| 26
| 44
|
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Oshawa Generals
| OHA
| 68/69
|
| 54
| 25
| 34
| 59
|
| 101
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Oklahoma City Stars
| CHL
| 69/70
|
| 65
| 18
| 49
| 67
|
| 114
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 70/71
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Oklahoma City Stars
| CHL
| 70/71
|
| 68
| 19
| 52
| 71
|
| 98
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 9
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 71/72
|
| 11
| 0
| 2
| 2
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| California Golden Seals
| NHL
| 71/72
|
| 57
| 16
| 23
| 39
| -14
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| California Golden Seals
| NHL
| 72/73
|
| 56
| 11
| 23
| 34
| -23
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| California Golden Seals
| NHL
| 73/74
|
| 78
| 25
| 31
| 56
| -51
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 74/75
|
| 80
| 24
| 43
| 67
| -3
| 54
|
| 8
| 4
| 2
| 6
| +1
| 2
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 75/76
|
| 78
| 28
| 34
| 62
| -23
| 33
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 76/77
|
| 80
| 24
| 38
| 62
| -15
| 40
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 77/78
|
| 80
| 35
| 45
| 80
| -3
| 34
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 78/79
|
| 66
| 29
| 35
| 64
| +7
| 25
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2
|-
| Atlanta Flames
| NHL
| 78/79
|
| 13
| 6
| 8
| 14
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Flames
| NHL
| 79/80
|
| 52
| 16
| 24
| 40
| -1
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 79/80
|
| 27
| 16
| 11
| 27
| -1
| 14
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| 0
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 80/81
|
| 72
| 26
| 33
| 59
| -12
| 34
|
| 1
| 1
| 1
| 2
| 0
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 81/82
|
| 78
| 33
| 40
| 73
| -17
| 45
|
| 17
| 8
| 3
| 11
| +1
| 4
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 82/83
|
| 39
| 5
| 20
| 25
| -9
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 82/83
|
| 33
| 13
| 17
| 30
| -6
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 83/84
|
| 75
| 35
| 48
| 83
| +3
| 20
|
| 4
| 0
| 5
| 5
| 0
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 84/85
|
| 75
| 19
| 30
| 49
| -25
| 16
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1329
| bgcolor="#7FFF00" | 467
| bgcolor="#7FFF00" | 708
| bgcolor="#7FFF00" | 1175
| bgcolor="#7FFF00" | -190
| bgcolor="#7FFF00" | 931
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 23
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri in opombe

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski Srbi
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1969
Hokejisti Sault Ste. Marie Greyhounds
Hokejisti Oshawa Generals
Hokejisti Oklahoma City Stars
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti California Golden Seals
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Atlanta Flames
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Detroit Red Wings
Zmagovalci Stanleyjevega pokala